Arquipélago, portugiesisch für Archipel, ist mehrdeutig:
 ein Stadtteil von Porto Alegre, siehe Arquipélago (Porto Alegre)
 ein Kunstmuseum auf den Azoren, siehe Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas